La saison 2006-2007 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Résultats

Saison régulière 

Légende:       = Qualification directe pour les séries éliminatoires,       = Barrage de qualification,       = Saison terminée

Barrages 
 Hamburg Freezers – Krefeld Pinguine : 2-0
 Frankfurt Lions – Eisbären Berlin : 2-1

Séries éliminatoires

Bilan 
L'Adler Mannheim est champion d'Allemagne.

Effectif champion

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Articles connexes 
 x

Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Hockey sur glace 2006-2007 D1
Hockey sur glace 2006-2007 D1
Allemagne M1